Suhle ist

 Suhle, eine Bezeichnung in der Jägersprache für eine morastige Bodenvertiefung
 Suhle (Lastrup), der Name eines Ortsteils der Gemeinde Lastrup bei Cloppenburg 
 Suhle (Hahle), der Name eines Flusses im Eichsfeld

Suhle ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Suhle (1898–1974), deutscher Numismatiker 
 Berthold Suhle (1837–1904), deutscher Schachspieler